

Населені пункти та їхні частини
 Повонзкі — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Повонзкі — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Повонзкі — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві

Примітки